hrabstwo Jones (ang. Jones County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Jones (ang. Jones County) w USA, w stanie Teksas